Mosienko ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Mosienko (1921–1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyler Mosienko (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler